Tit Flavi Climent, diversos personatges
 Tit Flavi Sabí, diversos personatges
 Tit Flavi Titià, governador de la Tarraconense entre el 199 i el 202 o del 205 al 208